Djævlesten oder Djævelsten (deutsch „Teufelsstein“) ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Djævlesten bei Hov auf der Insel Langeland, Schalenstein aus der Bronzezeit
 Djævelsten von Reerslev, auch Blotsten, Findling bei Ruds-Vedby auf der dänischen Insel Seeland